William Connor (1909-1967) – giornalista inglese, che usava lo pseudonimo "Cassandra"
 William Connor (1870) – ginnasta inglese